Lieder ohne Worte (Mendelssohn), compositie voor piano van Felix Mendelssohn Bartholdy
Lieder ohne Worte (Schumann), compositie van Robert Schumann
Lieder ohne Worte (Schmoelling), muziekalbum van Johannes Schmoelling
Lieder ohne Worte (de Corte), muziekalbum van Jules de Corte